

Geografia
Argentina
 Palermo – quartiere di Buenos Aires
Colombia
 Palermo – comune del dipartimento di Huila
Italia
 Palermo – capoluogo della Sicilia
 Palermo – frazione di Condofuri in provincia di Reggio Calabria
Stati Uniti
 Palermo – comune della California
 Palermo – comune del Maine
 Palermo – comune dello stato di New York
 Palermo – comune del Dakota del Nord
Uruguay
 Palermo – comune del dipartimento di Florida
 Palermo – quartiere di Montevideo

Persone
 Anna Maria Palermo (1960) – politica italiana
 Barbara Palermo, nota anche con lo pseudonimo di DJ AniMe (1982) – disc jockey e produttrice discografica italiana
 Blinky Palermo (1943-1977)  – artista tedesco
 Calogero Palermo (1971) – clarinettista italiano
 Carlo Palermo (1947) – avvocato italiano
 Cillo Palermo (1609-1691) – poeta e scrittore italiano
 Dario Palermo (1970) – compositore italiano
 Donatella Palermo (...) – produttrice cinematografica italiana
 Fabrizio Palermo (1965) – bassista italiano
 Fabrizio Palermo (1971) – dirigente d'azienda italiano
 Fra Felice da Palermo, al secolo Giovan Battista la Licata (1751-1824) – pittore, architetto, ingegnere e religioso italiano
 Francesco Palermo (1969) – avvocato, ricercatore e giornalista italiano
 Girolamo Palermo (1704-1777) – arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Palermo (1862-...) – criminale italiano
 Giuseppe Maria da Palermo, al secolo Vincenzo Diliberto (1864-1886) – religioso italiano
 Lorenzo Palermo (1953) – politico italiano
 Mariano Palermo (1825-1903) – vescovo cattolico italiano
 Mario Palermo (1898-1985) – politico italiano
 Mario di Palermo o Miguel Cussó (1921-1987) – fumettista spagnolo
 Martín Palermo (1973) – calciatore argentino
 Olivia Palermo (1986) – modella e attrice statunitense
 Raimondo Palermo, quinto marchese di Calorendi dei principi di Santa Margherita (XVIII secolo-XIX secolo) – accademico e politico italiano
 Ryduan Palermo (1996) – calciatore argentino
 Simone Palermo (1988) – calciatore italiano
 Simpliciano da Palermo, al secolo Simpliciano De Archello (...-...) – pittore e religioso italiano

Altro
 Palermo– stazione della linea D della metropolitana di Buenos Aires in Argentina
 Palermo Football Club – squadra calcistica principale del capoluogo siciliano
 Palermo Centrale – stazione ferroviaria di Palermo
 Palermo centrale – album discografico di Stokka & MadBuddy